L'Eredivisie 2011-2012 è stata la 56ª edizione dalla sua creazione. La stagione è iniziata il 5 agosto 2011 ed è terminata nel mese di giugno 2012. L'Ajax ha vinto il titolo per la 31ª volta, la seconda consecutiva.

Novità 
Il Willem II è retrocesso in Eerste Divisie dopo essersi piazzato all'ultimo posto nella stagione 2010-2011. Al suo posto è stato promosso l'RKC Waalwijk, vincitore della Eerste Divisie.

Regolamento 
La squadra campione d'Olanda e la seconda classificata sono ammesse rispettivamente alla fase a gironi e al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2012-2013.
La terza e la quarta classificata sono ammesse rispettivamente al turno di play-off e al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013.
Le squadre classificate dal sesto al nono posto disputano i play-off per l'assegnazione di un posto nel secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013.
La 16ª e la 17ª classificata disputano i play-off promozione-retrocessione con otto squadre di Eerste Divisie.
L'ultima classificata è retrocessa direttamente in Eerste Divisie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Olanda e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013
      Ammesse alla UEFA Europa League 2012-2013
      Ammesse ai play-off per l'Europa League
      Ammesse ai play-off retrocessione
      Retrocessa in Eerste Divisie 2012-2013

Verdetti 
 Campione d'Olanda: 
 In UEFA Champions League 2012-2013: 
 Ai preliminari di UEFA Champions League 2012-2013: 
 In UEFA Europa League 2012-2013:     (Fair play) 
 Ai play-off per l'UEFA Europa League 2012-2013:  
 Ai play-out per la retrocessione in Eerste Divisie:  
 Retrocesse in Eerste Divisie:  e 
 Promosse in Eredivisie:  e

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off per l'UEFA Europa League

Semifinali 

Andata

Ritorno

Finale 

Andata

Ritorno

Play-off promozione-retrocessione

Turno 1 

Andata

Ritorno

Turno 2 

Andata

Ritorno

Turno 3 

Andata

Ritorno

Le vincitrici disputeranno l'Eredivisie 2012-2013.

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori 
Aggiornata al 6 maggio 2012

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2011-2012
 

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Campionato olandese di calcio